Обсерватория Тейбл-Маунтин — астрономическая обсерватория, основанная в 1968 году около Райтвуд, Калифорния, США. Обсерватория является частью Лаборатории реактивного движения NASA.

История обсерватории 
Самым известным наблюдателем обсерватории был Джеймс Янг.

Инструменты обсерватории 
 0.4-м телескоп
 0.61-м f/16 Кассегрен
 Лидар

Направления исследований 
 Высокоточная астрометрия.
 Поддержка полётов автоматических межпланетных станций и искусственных спутников Земли.
 Подтверждение и переоткрытие околоземных объектов.
 Лазерная локация.

Основные достижения 
 Джеймс Янг будучи основным наблюдателем в обсерватории открыл 390 астероидов с 2002 по 2008 года, из которых уже получили постоянное обозначение 151.
 7998 астрометрических измерений опубликовано с 1968 по 2011 года .
 Сопровождение полётов космических аппаратов по программе «Аполлон» к Луне.

Известные сотрудники 
 T. Truong
 M. Hicks

Примечания

Ссылки 

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет 
 Астрометрические наблюдения малых планет 

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Table Mountain Observatory»

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории Калифорнии
Здания и сооружения, построенные в 1968 году в США
Калифорнийский технологический институт
Астрономические обсерватории по алфавиту
1968 год в науке
1968 год в Калифорнии